Мала Плана може бити:

 Мала Плана (Смедеревска Паланка), насеље у општини Смедеревска Паланка, Подунавски округ, Србија
 Мала Плана (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Топлички округ, Србија
 Мала Плана (Госпић), насеље у граду Госпићу, Личко-сењска жупанија, Хрватска

Види још 

 Велика Плана (вишезначна одредница)